Гелиады () — в древнегреческой мифологии дочери Гелиоса и Климены, сёстры Фаэтона (либо их земной отец — Мероп, а небесный — Гелиос). Запрягли для Фаэтона коней, несмотря на запрет отца. После гибели брата были превращены в тополя, а их слёзы превратились в янтарь.

У Гигина перечислены семь Гелиад: Меропа, Гелия, Эгла, Лампетия, Феба, Этерия, Диоксиппа. У Овидия три: Фаэтуса, Лампетия, третья не названа по имени. У Гераклита-парадоксографа три: Феба, Лампето, Эгла.

Составляли хор в трагедии Эсхила «Гелиады» (фр. 69—72 Радт). Их упоминает Еврипид. По истолкованию, бросились в Эридан, а пришедшие люди увидели три тополя.

По Диодору Гелиады — дети Гелиоса и Роды: семь сыновей — Охим, Керкаф, Тенаг, Актий, Триоп, Макарей и Кандал, и одна дочь — Электриона, жившие на острове Родос.

Когда Гелиады возмужали, Гелиос сообщил им, что богиня Афина будет с теми, кто первым принесёт ей жертвоприношение. То же самое было объявлено жителям Аттики. Гелиады принесли жертвы, но забыли в спешке зажечь огонь, а царствовавший тогда в Афинах Кекроп совершил жертвоприношение по всем правилам — при зажжённом огне, но позже братьев. Поэтому на Родосе установился особый обряд жертвоприношений, а богиня обосновалась на острове.

Братья превосходили всех прочих людей в различных науках, особенно в астрологии, сделали много открытий в области мореплавания, а также разграничили время на часы. Тенаг был самым одарённым из них, за что был убит четырьмя своими братьями из зависти. После того, как преступление раскрылось, виновные бежали с Родоса: Макарий — на Лесбос, Кандал — на Кос, Триоп — в Карию, а Актий — в Египет, где основал город Гелиополь, который назвал в честь своего отца. Охим и Керкаф не принимали участия в убийстве, поэтому остались на Родосе.

В поэме Парменида девы-Гелиады вели его от тьмы к свету, к богине Дике (Правде).

Имена Гелиад 
 Аретуса
 Астерия. Жена Гидаспа, мать Дериада
 Гелия
 Диоксиппа
 Лампетия(Лампето) «сияющая». Дочь Гелиоса и Неэры, пасёт коров.. Превратилась в тополь, оплакивая Фаэтона. У Фульгенция Лампефуса
 Меропа. Гелиада
 Феба. Превратилась в тополь
 Эгиалея
 Эгла
 Этерия (Эферия).

Гелиады в астрономии 
 В честь Астерии назван астероид (658) Астерия, открытый в 1908 году.

Примечания 

Древнегреческие богини
Янтарь
Боги по алфавиту